Amler ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter Amler (* 1953), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Hans Amler (1933–2022), deutscher Politiker (CSU)
 Michael R. W. Amler (* 1956), deutscher Geologe und Paläontologe, Sohn von Siegbert Amler
 Michaela Amler (* 1954), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin  
 Siegbert Amler (1929–2019), deutscher Bildhauer